Кріс Осгуд (,  26 листопада 1972, Піс-Ривер) — колишній канадський хокеїст, що грав на позиції воротаря.

Володар Кубка Стенлі. Провів понад 800 матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1989 року в ЗХЛ.

1991 року був обраний на драфті НХЛ під 54-м загальним номером командою «Детройт Ред-Вінгс». 

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 20 років, захищав кольори команд «Детройт Ред-Вінгс», «Сент-Луїс Блюз» та «Нью-Йорк Айлендерс».

6 березня 1996 закинув шайбу в ворота «Гартфорд Вейлерс».

Загалом провів 873 матчі в НХЛ, включаючи 129 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

Інше 
Тренер воротарів клубу «Детройт Ред-Вінгс». У сезоні 2012/13 був аналітиком на матчах «Детройт Ред-Вінгс» на каналі Fox Sports Detroit.

Нагороди та досягнення 
 Володар Кубка Стенлі в складі «Детройт Ред-Вінгс» — 1997, 1998, 2008.
 Учасник матчу всіх зірок НХЛ — 1996, 1997, 1998, 2008.
 Друга команда всіх зірок НХЛ — 1996.
 Трофей Вільяма М. Дженнінгса — 1996, 2008 (разом з Домініком Гашеком).

Статистика

Посилання 
 
 

Канадські хокеїсти
Канадські хокейні воротарі‎
Володарі Кубка Стенлі
Учасники матчів всіх зірок НХЛ
Хокеїсти «Детройт Ред-Вінгс»
Хокеїсти «Сент-Луїс Блюз»
Хокеїсти «Нью-Йорк Айлендерс»
Тренери «Детройт Ред-Вінгс»
Хокеїсти АХЛ‎
Задрафтовані «Детройт Ред-Вінгс»
Канадські хокейні тренери‎